linea S20 del servizio ferroviario suburbano di Praga
linea S20 della rete celere del Canton Ticino
 linea S20 della S-Bahn di Monaco di Baviera